Ардо́н:

 Ардон — город в Северной Осетии.
 Ардон — городок в Швейцарии.
 Ардон — река в Северной Осетии, приток Терека.
 Ардон — коммуна во Франции в департаменте Луаре.
 Ардон — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Ардон, Мордехай (1896—1992) — израильский художник.
 Ардон () — библейский персонаж, сын Халева от жены его Азувы

См. также 
 Ардонь — населённый пункт в Брянской области.

Примечания